Юніонтаун:

 Юніонтаун — містечко в штаті Алабама
 Юніонтаун — містечко в штаті Індіана
 Юніонтаун — місто в штаті Канзас
 Юніонтаун — місто в штаті Кентуккі
 Юніонтаун — невключена територія в штаті Меріленд
 Юніонтаун — невключена територія в штаті Міссурі
 Юніонтаун — статистично обумовлена місцевість в штаті Огайо
 Юніонтаун — місто в штаті Пенсільванія
 Юніонтаун — містечко в штаті Вашингтон